Le sigle ENST peut faire référence à :
l'ancienne École nationale supérieure des télécommunications, aujourd'hui Télécom Paris
l'ancienne École nationale supérieure des télécommunications de Bretagne à Brest, aujourd'hui IMT Atlantique
l'École nationale supérieure de technologie d'Alger,
l'École Nationale des Services du Trésor, à Paris
l’École Nationale Supérieure de Technologie en Haïti